Бюстрём (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бюстрём, Бритта (род. 1977) — современный шведский композитор.
 Бюстрём, Свен Эрик (род. 1992) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.